Abingdon dækker over flere steder:

Canada
 Abingdon, Ontario

 USA
 Abingdon, Iowa
 Abingdon, Illinois
 Abingdon, Maryland
 Abingdon, North Carolina
 Abingdon, South Carolina
 Abingdon, Virginia

 Storbritannien
 Abingdon-on-Thames, Oxfordshire